Расска́зчик (также нарра́тор от  — рассказчик) — некая личность (напр., персонаж), от лица которой ведётся повествование в документальном и художественном, в частности, в литературном или телевизионном произведении.

В литературе рассказчик наблюдает и описывает то, что придумал автор. Иногда рассказчик чётко обрисован (например, Джим Хокинс в «Острове сокровищ»), иногда анонимен и расплывчат (например, рассказчики «Леди Макбет Мценского уезда», «Братьев Карамазовых» или «Бойцовского клуба»), иногда практически незаметен. Рассказчик не обязательно выступает главным героем — так, в книгах о Шерлоке Холмсе рассказчиком служит его спутник доктор Ватсон, что позволяет скрывать от читателя мысли великого сыщика и не раскрывать интригу раньше времени. Порой рассказчик и вовсе не участвует в повествовании, как, например, в «Сказках дядюшки Римуса» и «Про Федота-стрельца».

Иногда нарратор присутствует и в драматических произведениях, чаще всего в прологе или эпилоге пьесы. В этом случае на него возлагается задача информирования других действующих лиц или публики, непосредственно повествуя о событиях или комментируя их.

Существует литературный и сценарный приём «ненадёжный рассказчик» — когда рассказчик обманывает читателя или утаивает от него информацию. Яркий пример — детектив «Убийство Роджера Экройда» Агаты Кристи. Ненадёжным рассказчиком также может быть хвастун, когда приём используется в шутку (барон Мюнхгаузен, капитан Врунгель).

См. также 
 Писатель
 Сказительство
 Нарратив

Ссылки 
  // Толковый словарь Ожегова

Литература 
 
 Тюпа В. И. Категория интриги в современной нарратологии // Питання літературознавства. — 2013. — № 87. — С. 64—76.
 Корман Б. О. Итоги и перспективы изучения проблемы автора. // Страницы истории русской литературы / Под ред. Д. Ф. Маркова. — : Наука, 1971. — С. 199—207.
 Бахтин М. М. Проблемы творчества Достоевского. // Бахтин М. М. Собр. соч.: в 7 т. — : Русские словари; Языки славянской культуры, 2002. — Т. 6. — С. 5—300.
 Лотман Ю. М. Текст в тексте. // Лотман Ю. М. Избр. ст.: в 3 т. — Таллинн: Александра, 1992. — Т. 1. — С. 148—160.
 Чак Паланик. Бойцовский клуб. 

Литературоведение